Queux est un nom désignant à la fois
 un maître cuisinier
 une pierre à aiguiser
 Les queux voulait autrefois dire les sources